Inicijativa "Glas obespravljenih" spontano je nastala u svibnju 2013.  Tadašnji radnici jedne obiteljske tvrtke u Zagrebu suočeni s teškom nepravdom javno su počeli djelovati okupljeni u inicijativi za prava obespravljenih radnika. Glas obespravljenih neprekinuto sa svojim radom djeluje i dalje. Zaštitni znak inicijative je simbol Pravde - slijepa božica pravde, a koristi i kraticu IGO. Inicijativa javno djeluje putem bloga http://glasobespravljenih.blogspot.hr  i društvenih mreža https://www.facebook.com/GlasObespravljenih.

Ciljevi 
Inicijativa djeluje u svrhu zaštite obespravljenih radnika tako što pruža besplatne savjete i drugu pomoću sukladno zakonu. Ciljevi inicijative ukazuju na pravo na rad bez psihičkog i fizičkog nasilja, pravo na plaću i mogućnost napredovanja na poslu u humanim uvjetima rada, pravo na pristojnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu, učinkovitu pravnu zaštitu od psihičkog i fizičkog nasilja na radnom mjestu – mobbinga.

Nastanak i javno djelovanje 
Tijekom 2013. godine radnici te tvrtke u Zagrebu radili su kao prodavači na kioscima. Kada je ožujku njihov kolega Milo Radulović, koji je radio u kiosku Tobacco u Prilazu Baruna Filipovića za vrijeme radnog vremena tijekom pljačke pretučen, slomljena su mu dva rebra te je dobio potres mozga, a nakon toga od vlasnika nepravedno dobio otkaz i postao beskućnik. Navedeni slučaj potaknuo je dvadesetak tadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke, koja je vlasnik Tobacco kioska u Zagrebu, da se oglase i organiziraju u inicijativi Glas obespravljenih. Cilj je inicijative bio zaštita radničkih prava te pružanje pravne i druge pomoći radnicima u tim kioscima.  
Mile Radulović je u svibnju 2013. izjavio za Večernji list: - "Kolege su izračunali da je u ožujku bilo sedam razbojstava, no vlasnik je tražio od radnika da se policija ne zove, a štetu je nadoknađivao oduzimanjem od njihovih plaća. Dodaje kako je za njih radio devet mjeseci, većinu vremena neprijavljen. – Nekoliko me puta prijavio pa odjavio bez mog znanja. Tako me prijavio tri dana prije pljačke, a odjavio tri dana nakon. Nemam zdravstveno, ne mogu se liječiti – ističe Radulović." 
Neregularno radno vrijeme bez dana odmora, prijetnje i neisplata plaće samo su dio optužbi koju su iznijeli članovi inicijative. Inicijativa je protiv tvrtke podnesla više od 50 prijava Državnom inspektoratu. 
Mediji su prenijeli informaciju da je inspektorat potvrdio kako su protiv sporne tvrtke primili 15, a podnijeli ukupno 11 optužnih prijedloga Prekršajnom sudu. 
Tijekom 2013. godine rad Inicijative bio je jako medijski praćen. Tako je bilo brojnih reportaža (Panorama na HRT-u i dr.) i mnogobrojni novinski članci u kojima su se osim Mile Radulovića istaknuli Ante Bonacin, Amir Čutuna i Katja Ravlić te brojni drugi članovi. 
Inicijativa se između ostalog istaknula i pružajući potporu obespravljenim radnicama DTR-a, koje su tada bile već mjesec dana u štrajku zbog neisplaćenih plaća. 
U rujnu 2013. slučaj je dobio svoj rasplet te je ishod bio da je Državni inspektorat podignuo je preko 15 optužnih prijedloga, a Carinarnica Zagreb čak preko 30 prijedloga. Zbog nelegalnog i nepoštenog rada tvrtka je nastavila raditi s osam kioska manje, no kako su preostali radnici tvrdili uvjeti rada nikada nisu bili bolji, a neki su čak i po prvi put dobili svoj zasluženi plaćeni godišnji odmor. 
U listopadu 2013. je Amir Čutuna, kao jedan od osnivača i najistaknutijih članova, u intervju za gradski portal dao opsežan intervju o nastavku daljeg djelovanja inicijative. U intervju je najavio da će Inicijativa angažman proširiti na sve obespravljene radnike u Hrvatskoj.  
U 2017.g Inicijativa jednako aktivno djeluje pa tako i dijeli korisne savjete - "Radno mjesto se traži odgovorno i ozbiljno s provjerom i bez žurbe", objavio Nacional. 
Mile Mylo Radulović je danas poznati stand-up komičar, oženjen, otac dvoje djece, a obiteljski život je pronašao i nastavio izvan Hrvatske. Mnogobrojne njegove nastupe možete pronaći na YouTube. (https://www.youtube.com/watch?v=NV8PLWYfB1k)

Izvori 

Hrvatske udruge
Zagreb